Советский Союз принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада) в девятый раз за свою историю, и завоевал 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборную страны представлял 101 атлет, из них 23 женщины. На зимней олимпиаде в Калгари участвовало рекордное число спортсменов СССР.

СССР занял первое командное место на олимпиаде. Советские спортсмены завоевали медали в 8 видах спорта: биатлоне, бобслее, конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборью, санном спорте, фигурном катании и хоккее с шайбой. Золото было выиграно в 6 видах спорта. Впервые в истории выиграно золото в бобслее. Игры в Калгари стали самыми успешными в истории для советских лыжников, было завоевано 5 золотых медалей. Тамара Тихонова стала двукратной олимпийской чемпионкой. Впервые с 1976 года лыжницы выиграли эстафету, Анфиса Резцова и Вида Венцене выиграли личное золото, также как и Михаил Девятьяров и Алексей Прокуроров. На шестой олимпиаде подряд выиграли эстафету биатлонисты, второе золото выиграл Дмитрий Васильев. Блестяще выступили фигуристы, выигравшие 5 медалей, из них — 2 золота. Спустя 24 года завоёвана медаль в двоеборье. Седьмую в историю золотую олимпийскую медаль выиграли хоккеисты, двукратными олимпийскими чемпионами стали Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Андрей Хомутов, Александр Кожевников, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Скворцов, Сергей Стариков и Игорь Стельнов.

Медали по видам спорта

Состав и результаты спортсменов СССР

Лыжные гонки 

Женщины

 
Результат Нины Гаврылюк на дистанции 20 км свободным стилем (8-е место) был аннулирован из-за нарушения регламента о соревновательной форме (на комбинезон россиянки был нанесен логотип производителя обуви, что было запрещено).

Фигурное катание

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года